Deputierter steht für:

 Angehöriger einer Deputation
 Abgeordneter
 Kreisdeputierter, siehe Beigeordneter